Кампу-Гранди (порт. Campo Grande) — многозначный термин.

 Кампу-Гранди — город в Бразилии, административный центр штата Мату-Гросу-ду-Сул. 
 Кампу-Гранди (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. 
 Кампу-Гранди (Мату-Гросу-ду-Сул) — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Мату-Гросу-ду-Сул. 
 Кампу-Гранди (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. 

 Кампу-Гранди (аэропорт) — международный аэропорт, обслуживающий Кампу-Гранди, штат Мату-Гросу-ду-Сул. 
 Кампу Гранди (футбольный клуб) — бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. 
 Кампу-Гранди — станция метро Лиссабонского метрополитена.